Eurydema är ett släkte av insekter. Eurydema ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bärfisar
Eurydema